Una notte sul Monte Calvo – poema sinfonico composto da Modest Petrovič Musorgskij
 Una notte sul Monte Calvo/Somewhere – singolo dei New Trolls Atomic System del 1974
 Una notte sul Monte Calvo – riedizione dell'album N.T. Atomic System uscita nel 1976